Strzyżewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Strzyżewo, un village du powiat de Nowy Tomyśl ;
 Strzyżewo, un village du powiat de Września.